An Ideal Husband (toneelstuk), een toneelstuk uit 1895 van Oscar Wilde
An Ideal Husband (1947), een film van Alexander Korda
An Ideal Husband (1998), een film van William P. Cartlidge
An Ideal Husband (1999), een film van Oliver Parker